Treppenstein kann stehen für:
 die Stufe einer Steintreppe
 Treppenstein, Felsformatione im Harz zwischen Schulenberg im Oberharz, Stadt Clausthal-Zellerfeld und Oker, Stadt Goslar, beide im Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Treppenstein (Mähring), Weiler von Markt Mähring, Landkreis Tirschenreuth, Bayern